Peter Kjær kan henvise til flere artikler:

 Peter Kjær (skuespiller) (1886-1962) – dansk skuespiller
 Peter Kjær (foredragsholder) (født 1959) – dansk foredragsholder
 Peter Kjær (født 1965) – dansk fodboldspiller

Se også 
 Peder Kjær (fødet 1935) - tidligere dansk fodboldspiller for AGF og det danske fodboldlandshold.